Паулу Сезар Силва Пейшоту (; ) — португальский футболист, победитель Лиги чемпионов 2003/04; тренер.

Карьера 
Сезар играл на протяжении двух сезонов в клубе «Касадореш Тайпаш» (база клуба находилась в Калдаш-даш-Тайпаш, недалеко от Гимарайнша, где он родился). Играя на позиции левого вингера, Сезар привлёк внимание клуба из премьер-лиги, в то время как сам играл в четвёртом дивизионе. В итоге, благодаря протекции бывшего игрока Жуана Кардозу, Сезар перешёл в «Белененсеш» в 2001 году.

В первом же сезоне Пейшоту забил семь мячей, в том числе забил гол в разгромной игре с «Порту» на домашнем стадионе «Ду Рештелу». В июле 2002 года Сезар подписал контракт с «драконами», став играть под руководством известного португальского специалиста Жозе Моуринью.

Достижения

Клубные

Национальные чемпионаты 
 Чемпионат Португалии (4):
 Порту: 2002/03, 2003/04, 2005/06
 Бенфика: 2009/10
 Суперкубок Португалии (2):
 Порту: 2003, 2004
 Кубок Португалии (1):
 Порту: 2003/04
 Кубок Португальской лиги (1):
 Бенфика: 2009/10

Еврокубки 
 Кубок УЕФА (1):
 Порту: 2002/03
 Лига чемпионов (1):
 Порту: 2003/04

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Calciozz.it
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Витория» Гимарайнш
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Жил Висенте»
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Варзин»
Тренеры ФК «Академика» Коимбра
Тренеры ФК «Шавеш»
Тренеры ФК «Морейренсе»
Тренеры ФК «Пасуш де Феррейра»